Janesville correspond à plusieurs localités :
 Janesville, en Californie,
 Janesville, dans l'Iowa,
 Janesville, dans le Minnesota,
 Janesville, dans le Wisconsin.

Homonymie de localités aux États-Unis